Radio Fan (Knurów)
 Radio Fan (Poznań)